Полоз жовто-зелений (Hierophis viridiflavus) — неотруйна змія з роду Полоз-гієрофіс родини Вужеві. Має 2 підвиди. Інша назва «темно—зелений полоз».

Опис 
Загальна довжина коливається від 1 до 2,2 м. Голова помірна з великими очима. Тулуб стрункий. Забарвлення зеленуватого або жовтого кольору з широкими, нерівними, темними, поперечними смугами на спині та з боків, які на хвості вже виглядають як переривчасті, розірвані стрічки. У деяких районах Італії (зокрема у Сицилії) зустрічаються популяції з абсолютно чорних особин.

Спосіб життя 
Полюбляє сухі, скелясті місцини, рідколісся, поля. Активний вдень. Харчується ящірками, дрібними ссавцями й пташенятами.

Це яйцекладна змія. Самиця у квітні—травні відкладає від 6 до 15 яєць. Молоді полози розміром 20—25 см з'являються через 6—8 тижнів.

Розповсюдження 
Мешкає у північно-східній Іспанії, Франції, Італії, Словенії, Хорватії, Швейцарії, на о.Мальта.

Підвиди 
 Hierophis viridiflavus carbonarius
 Hierophis viridiflavus viridiflavus

Джерела 
 Engelmann,W.E. et al. 1993. Lurche und Kriechtiere Europas. Neumann Verlag (Radebeul, Germany), 440 pp.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Dummermuth, S. 2009. Bemerkungen zu einem «Giftbiss» durch eine Gelbgrüne Zornnatter (Hierophis viridiflavus). Elaphe 17 (2): 66-68

Тварини, описані 1789
Вужеві